Sint-Janskappel, gemeente in het Franse Noorderdepartement.
 Sint-Janskapel (Grubbenvorst), een kapel in Grubbenvorst
 Sint-Janskapel (Kuringen), een kapel in de buurtschap Tuilt van Kuringen
 Sint-Janskapel (Leenderstrijp), kapel in het Noord-Brabantse Leenderstrijp.
 Sint-Janskapel (Merselo)
 Sint-Janskapel (Utrecht), voormalige kapel in de binnenstad van Utrecht.
 Sint-Janskapel (Wommelgem)